Филип Ивановић (Аранђеловац, 13. фебруар 1992) српски је фудбалер који тренутно наступа за Раднички 1923 из Крагујевца.

Каријера 
Ивановић је прошао млађе категорије Карађорђа из Тополе. По одласку у Београд наступао је за Хајдук с Лиона, Звездару и Локомотиву из Железника. Читаву календарску 2015. годину провео је у редовима Бежаније, а затим је полусезону одиграо у дресу Слоге из Петровца на Млави. Лета 2016. године приступио је екипи Инђије где је наступао током такмичарске 2016/17. По њеном окончању уврштен је у тим сезоне према избору Спортског журнала. Затим је потписао за сурдулички Радник и ту провео још годину дана. Одатле је остварио први инострани трансфер у азербејџански Сабах. После три сезоне прешао је у Теуту из Драча. Почетком лета 2022. вратио се у Србију и постао фудбалер крагујевачког Радничког.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Теута Драч
  :

Појединачно 
 Тим сезоне 2016/17. у Првој лиги Србије по избору Спортског журнала

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Аранђеловчани
Српски фудбалери
Фудбалери Хајдука Београд
Фудбалери Звездаре
Фудбалери Локомотиве Београд
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Слоге 33
Фудбалери Инђије
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Теуте
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу